Tony Smith může být:

 Tony Smith (hudebník) – americký bubeník
 Tony Smith (fotbalista) (* 1970) – hráč amerického fotbalu
 Tony J. Smith (* 1952) – australský fotbalista
 Tony Smith (baseballista) – americký hráč baseballu
 Tony Smith (basketbalista) (* 1968) – americký basketbalista
 Tony Smith (politik) (* 1950) – australský politik
 Tony Smith (sochař) (1912–1980) – americký sochař a umělec
 Tony Smith (rychlobruslař) (* 1961) – novozélandský rychlobruslař